Polc ist der Familienname folgender Personen:

 Patrik Polc (* 1985), slowakisch-rumänischer Eishockeytorwart
 Urška Polc (* 1992), slowenische Badmintonspielerin